Mužská čtyřhra Dallas Open 2023 probíhala v první polovině února 2023. Do deblové soutěže dallaského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu, Salvadorec Marcelo Arévalo s Nizozemcem Jeanem-Julienem Rojerem, do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, britsko-novozélandský pár Jamie Murray a Michael Venus, který ve finále zdolal americké turnajové dvojky Nathaniela Lammonse s Jacksonem Withrowem. Po dvousetovém průběhu 1–6 a 7–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Spolupráci zahájenou v lednu 2023 přetavili v premiérovou párovou trofej, kterou vylepšili finálovou účast z Adelaide International. Murray na okruhu ATP Tour vybojoval dvacátý osmý deblový titul, který pro něj znamenal zisk alespoň jedné trofeje v jedenácté sezóně za sebou. Pro Venuse to bylo osmnácté turnajové vítězství ve čtyřhře.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Dallas Open
ATP Tour 2023
Tenis v USA v roce 2023